Copa de España – edizione della competizione di calcio a 5 maschile spagnola
 Copa de España – edizione della competizione di football americano maschile spagnola